Nysa (gemeente), een stad- en landgemeente in Polen
Nysa (nimf), een nimf in de Griekse mythologie
Nysa (vrouw van Nicomedes III van Bithynië)
Nysa (mythologische plaats), een plaats in de Griekse mythologie
Nysa (Anatolië), een oud-Griekse stad in Klein-Azië
Nysa (Skythopolis), een alternatieve naam voor Skythopolis in de Decapolis
Nysa (Polen), een stad in Polen
Nysa (district), een Pools district in de woiwodschap Opole
Nysa (planetoïde), een planetoïde tussen de banen van Jupiter en Mars
ZSD Nysa, een Pools vrachtwagenmerk
Neisse (rivier) (Pools: Nysa), een rivier in Polen
NYSA (voormalig bedrijf) afkorting voor New York Subway Advertisement, een afdeling die de reclameplaatsen in de New Yorkse metro verhuurde, later opgenomen in CBS Outdoor